Адамовское — название населённых пунктов:

Россия 

 Адамовское —  деревня в Дзержинском районе Калужской области.

Украина 

 Адамовское —  посёлок в Криничанском районе Днепропетровской области.